Ве́сть:

 Весть — известие, сообщение.
 «Весть» — бесцензурный альманах, вышедший в Советском Союзе в 1989 году.
 «Весть» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в XIX веке.

См. также